Název Sechura (výslovnost sečura) může označovat: 

 Sechura (poušť) – poušť podél peruánského pobřeží
 Sechura (město) – severoperuánské město
 Sechura (provincie) – severoperuánská provincie
 Sechura (distrikt) – jeden ze šesti distriktů tvořících severoperuánskou provincii Sechura
 Sechura (jazyk) – mrtvý izolovaný jazyk peruánských Indiánů

Slovo Sechura je částí názvů: 

 jazyky Sechura - Catacoa – jazyková skupina peruánských Indiánů
 pes Sechura – jiné jméno pro psa pouštního
 ještěrohlavec sechurský (Synodus sechurae) – ryba z peruánských pobřežních vod